Томаресы (Tomares) - род дневных бабочек и семейства голубянки. Западно-палеарктический род с 8 -10 видами.

Описание 
Крылья сверху темно-бурого цвета, обычно с крупными оранжевыми или красноватыми пятнами и полями. Дискальная ячейка на задних крыльях не достигает и половины крыла. Бедра ног резко вздуты. В строении гениталий самца вальвы широко сросшиеся, отделены слабозаметным швом. Ункус имеет вид пары листовидных лопастей. Саккус треугольной формы в боковой проекции.

Виды 

 Tomares ballus Fabricius, 1787 Северная Африка, Прининейский полуостров
 Tomares callimachus (Eversmann, 1848) Крым, южные и юго-восточные области европейской части России, Закавказье, Турция, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Копет-Даг (Туркменистан).
 Tomares desinens Nekrutenko & Effendi, 1980 Азербайджан
 Tomares fedtschenkoi (Erschoff, 1874) Средняя Азия
 Tomares mauretanicus (Lucas, 1849) Марокко, Алжир, Тунис
 Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, 1851) 
 Tomares romanovi  (Christoph, 1882) Армения, Турция, Иран
 Tomares telemachus Zhdanko, 2000 Копет-Даг (Туркменистан)

Примечания

Литература 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. — Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы (Определители по флоре и фауне России), М.: КМК, 2007

Хвостатки
Насекомые Европы
Мирмекофилы
Насекомые Азии
Насекомые Африки
Роды чешуекрылых